Cəfərov ist der Familienname folgender Personen:

 Məmməd Yusif Cəfərov (1885–1938), aserbaidschanischer Politiker und Staatsmann
 Təyyar Cəfərov (* 1939), aserbaidschanischer Physiker